XXXII летни олимпийски игри (, ,  Nisen Nijū-nen Kaki Orinpikku, официално наименование Игри на XXXII олимпиада), са XXXII летни олимпийски игри в Токио, столицата на Япония, планирани за провеждане през 2020 г. и проведени през 2021 г.

Поради започналата пандемия от COVID-19 президентът на МОК Томас Бах се съгласява да отложи игрите с година. Токио е домакин на летни олимпийски игри за 2-ри път след XVIII летни олимпийски игри през 1964 г.

Игрите се отличават с добавянето на 4 нови олимпийски спорта – карате, спортно катерене, сърфинг и скейтборд, както и на три нови дисциплини във вече съществуващи спортове – баскетбол 3х3, фрийстайл BMX и щафетно колоездене. На Олимпиадата в Токио дебютира като олимпийска дисциплина и смесена шафета 4 х 400, в която участват двама мъже и две жени.

През март 2021 г. организаторите обявяват, че олимпийските игри в Токио ще бъдат без международна публика и ще се допускат само японци. Причината е пандемията от COVID-19.

Тенисистката Наоми Осака запалва олимпийския огън.

Кандидатури 
На 7 септември 2013 г. в Буенос Айрес, по време на 125-ия конгрес на Международния олимпийски комитет, Токио печели надпреварата за домакинство пред Истанбул и Мадрид.

Олимпийски спортове 
  Бадминтон Общо (5) = Мъже (2)/Жени (2)/Смесени (1)
  Бейзбол Общо (1) = Мъже (1)
  Софтбол Общо (1) = Frauen (1)
 Баскетбол
  Баскетбол Общо (2) = Мъже (1)/Жени (1)
  3×3 Общо (2) = Мъже (1)/Жени (1)
  Стрелба с лък Общо (5) = Мъже (2)/Жени (2)/Смесени (1)
  Бокс Общо (13) = Мъже (8)/Жени (5)
  Фехтовка Общо (12) = Мъже (6)/Жени (6)
  Футбол Общо (2) = Мъже (1)/Жени (1)
  Вдигане на тежести Общо (14) = Мъже (7)/Жени (7)
  Голф Общо (2) = Мъже (1)/Жени (1)
  Хандбал Общо (2) = Мъже (1)/Жени (1)
  Хокей на трева Общо (2) = Мъже (1)/Жени (1)
  Джудо Общо (15) = Мъже (7)/Жени (7)/Смесени (1)
 Кану-каяк
  Кану-каяк Общо (12) = Мъже (6)/Жени (6)
  Каяк слалом Общо (4) = Мъже (2)/Жени (2)
 Карате
  Ката Общо (2) = Мъже (1)/Жени (1)
  Кумите Общо (6) = Мъже (3)/Жени (3)
  Лека атлетика Общо (48) = Мъже (24)/Жени (23)/Смесени (1)
  Модерен петобой Общо (2) = Мъже (1)/Жени (1)
 Колоездене
  Колоездене на писта Общо (12) = Мъже (6)/Жени (6)
 BMX
  BMX свободен стил Общо (2) = Мъже (1)/Жени (1)
  BMX състезаниеОбщо (2) = Мъже (1)/Жени (1)
  Планинско колоездене Общо (2) = Мъже (1)/Жени (1)
  Колоездене на шосе Общо (4) = Мъже (2)/Жени (2)
 Конен спорт
  Обездка Общо (2) = Смесено (2)
  Прескачане на препятствия Общо (2) = Смесено (2)
  Всестранна езда Общо (2) = Смесено (2)
 Борба
  Свободна борба Общо (12) = Мъже (6)/Жени (6)
  Класическа борба Общо (6) = Мъже (6)
  Академично гребане Общо (14) = Мъже (7)/Жени (7)
 Ръгби
  Ръгби-7 Общо (2) = Мъже (1)/Жени (1)
  Спортна стрелба Общо (15) = Мъже (6)/Жени (6)/Смесени (3) 
 Водни спортове
  Плуване в открити води Общо (2) = Мъже (1)/Жени (1)
  Плуване Общо (35) = Мъже (17)/Жени (17)/Смесени (1)
  Синхронно плуване Общо (2) = Жени (2)
  Водна топка Общо (2) = Мъже (1)/Жени (1)
  Скокове във вода Общо (8) = Мъже (4)/Жени (4)
  Ветроходство Общо (10) = Мъже (5)/Жени (4)/Смесени (1)
  Скейтбординг Общо (4) = Мъже (2)/Жени (2)
  Спортно катерене Общо (2) = Мъже (1)/Жени (1)
  Сърфиране Общо (2) = Мъже (1)/Жени (1)
  Таекуондо Общо (8) = Мъже (4)/Жени (4)
  Тенис Общо (5) = Мъже (2)/Жени (2)/Смесени (1)
  Тенис на маса Общо (5) = Мъже (2)/Жени (2)/Mixed (1)
  Триатлон Общо (3) = Мъже (1)/Жени (1)/Смесени (1)
 Гимнастика
  Спортна гимнастика Общо (14) = Мъже (8)/Жени (6)
  Художествена гимнастика Общо (2) = Жени (2)
  Скокове на батут Общо (2) = Мъже (1)/Жени (1)
 Волейбол
  Плажен волейбол Общо (2) = Мъже (1)/Жени (1)
  Волейбол Общо (2) = Мъже (1)/Жени (1)
Броят на състезанията е в скоби

Календар

Класиране по медали

Спортни обекти

Heritage зона

Зона Tokyo Bay

Други спортни обекти

Футболни стадиони извън Токио

Други

Вижте също 
 България на летните олимпийски игри 2020

Източници 

 
2020 година в Азия